Makow oder Maków ist der Name von Ortschaften:
 Makov (Slowakei) (polnisch: Maków), eine Ortschaft im Žilinský kraj, Slowakei
 Makov u Kunštátu (deutsch: Makow in Mähren), eine Ortschaft im Jihomoravský kraj, Tschechien
 Maków Mazowiecki (deutsch: Makow/ Mackeim im Landkreis Mackeim, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Maków Podhalański, eine Ortschaft in der  Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Maków (Powiat Skierniewicki), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Łódź, Polen; siehe Gmina Maków
 Maków (Pietrowice Wielkie), ein Ortsteil der Gemeinde Pietrowice Wielkie im Powiat Raciborski, Polen